Van Volxem ist der Familienname folgender Personen:

 Florian van Volxem (* 1973), deutscher Musiker und Komponist
 Gaston Van Volxem (1893–?), belgischer Eishockeyspieler
 Otto van Volxem (1913–1994), deutscher Weingutbesitzer und Politiker
 Susanne Van Volxem (* 1965), deutsche Lektorin, Übersetzerin und Romanautorin

 Weingut van Volxem, Weingut in Wiltingen an der Saar 
 Weingut van Volxem, ehemaliges Weingut in Oberemmel, letzter Besitzer Otto van Volxem